Алёша Попович (значения):

 Алёша Попович — фольклорный собирательный образ богатыря в русском былинном эпосе
 Алёша Попович и Тугарин Змей — полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница»
 Алеша Попович и Тугарин Змей — игра, созданная по мотивам одноимённого мультфильма студии «Мельница»
 Алёша Попович — мыс на о. Итуруп